Бэла — действующее лицо романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». 
 «Бэла» — немой художественный фильм режиссёра Андрея Громова (1913).
 «Бэла» — балет Владимира Дешевова в постановке Бориса Фенстера (Ленинград, 1941).
 «Бэла» — балет Бориса Мошкова (Пермь, 1955). 
 «Бэла» — первая часть дилогии Станислава Ростоцкого «Герой нашего времени» (СССР, 1966).